Ledermann, Lederman puede referirse a:
 Susanne "Sanne" Ledermann (1928, Berlín - 1943).
 Leon Max Lederman (* 1922, Nueva York), un físico y profesor.